Okręty US Navy o nazwie USS  "Turbot", pochodzącej od ryby turbot:

 Pierwszy – "Turbot" (SS-31) był okrętem podwodnym, który był w służbie przed I wojną światową, nosił także nazwę "G-3".
 Drugi – "Turbot" (SS-427)  miał być okrętem podwodnym typu Tench, ale jego budowa została anulowana 12 sierpnia 1945. Później wykorzystywany jako platforma do testów poziomu hałasu maszynowni.

Turbot